Nidelva kan syfta på:

Nidelva (Agder) – en älv i Aust-Agder, Norge
Nidälven (Tröndelag) – en älv som rinner genom Trondheim i Norge
Nidälven stilla och vacker du är – en sång med koppling till Trondheim